Evolo Musoni – calciatore italiano
 Francesco Musoni – geologo e storico italiano